Hopkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hopkins House (Delaware), ID-Nr. 79003835
 Hopkins House (Kansas), ID-Nr. 08001353
 Hopkins House (Kentucky), ID-Nr. 83002563
 Hopkins House (Louisiana), ID-Nr. 83000549
 Hopkins House (New York), ID-Nr. 03000480